Pine Ridge est une ville de l'État de l'Alabama ;
 Pine Ridge est une ville de l'État de Caroline du Nord ;
 Pine Ridge est une ville de l'État de Caroline du Sud ;
 Pine Ridge est une ville de l'État du Dakota du Sud ;
 la réserve indienne de Pine Ridge, réserve indienne de la tribu des Oglalas située au Dakota du Sud ;
 Pine Ridge, census-designated place située dans le comté de Citrus en Floride ;
 Pine Ridge, census-designated place située dans le comté de Collier en Floride ;
 Pine Ridge est une ville de l'État du Mississippi ;
 Pine Ridge est une ville de l'État de l'Oklahoma ;
 , une région naturelle du Nebraska ;
 Pine Ridge (Nouveau-Brunswick).